Henrik IV. je ime več vladarjev:
 Henrik IV. Angleški
 Henrik IV. Francoski
 Henrik IV. Kastiljski
 Henrik IV. Koroški
 Henrik IV. Nemški